Mbog peut faire référence à :
 Félix Tonye Mbog (1934-2022), un homme politique camerounais
 Le Festival Mbog Liaa, un festival itinérant des peuples Bassa, Mpoo et Bati du Cameroun
 Ngog-Mbog (Ngambé II), un village du Cameroun dans la commune de Massock-Songloulou
 Song Mbog, un village du Cameroun dans la commune de Nyanon.